Мануел Алманза има више значења:

 Мануел Алманза (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мануел Алманза, Ранчо Нуево (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику